Голубая бездна:

  — болгарский криминальный фильм 1976 года.
 «Голубая бездна» — франко-итало-американская драма 1988 года.
  — индийский боевик 2009 года.

См. также 
 Бездна